Kira to Kaiketsu! 64 Tanteidan (キラッと解決! 64探偵団, „Strălucește și rezolvă! 64 Detective Club”) este un joc video de tip  pentru Nintendo 64. A fost lansat doar în Japonia, în 1998.

Jocuri video din 1998
Jocuri video japoneze